Увс () е един от 21 аймаци в Монголия. Административният център на аймака е град Улангом (23 000 души). На север Увс изцяло граничи с Русия, на юг – с аймака Ховд, на запад – с Баян Йолгий, а на изток – със Завхан. Провинцията е разположена на 1336 km от столицата Улан Батор. Аймакът носи името на най-голямото езеро в Монголия Увс Нур, което се намира на територията му.

Площта му е 69 600 квадратни километра, а населението – 83 617 души (по приблизителна оценка от декември 2018 г.).

Административно деление

Източници 

Аймаци в Монголия